De Trinitate est une œuvre en quinze livres d'Augustin d'Hippone.
 De Trinitate est un volume écrit par Hilaire de Poitiers contre les ariens.